Cwichelm (auch Cuicelm, Cuichelm, Cuichelmus, Cwicelm) ist ein angelsächsischer männlicher Vorname. Der Name ist aus den Elementen Cwic- (=„lebendig“) und -helm (=„Schutz, Verteidigung, Schützer, Herr“) zusammengesetzt. Bedeutende Namensträger waren:

 Cwichelm (Wessex), König von Wessex (611?–636)
 Cwichelm (Rochester), Bischof von Rochester (676?–678)

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname